Circle Line ist der englische Begriff für Ringlinie und wird im englischsprachigen Raum für folgende Schienenverkehrslinien verwendet:

 Circle Line (London) der U-Bahn London
 Circle Line (Singapur) der U-Bahn Singapur

Ferner steht Circle Line für:

 City Circle tram, eine Straßenbahn Ringlinie in Melbourne
 Circle Line in New York City, Betreiber von Fähren, Touristenbooten und Schnellbooten
 Maritime Circle Line in Hamburg, Betreiber einer Schifffahrtslinie im Hamburger Hafen
 Regiobahn (NRW)#Circle Line, ein Verkehrsprojekt im Umland von Düsseldorf

Siehe auch:
 Ringbahn